Шанта́ль де Шевро́н-Виле́тт (, ), или Шанта́ль-Франсуа́за-Мари́я-Ками́лла де Шевро́н-Виле́тт (; 10 января 1925 года, замок Буйду, Ле-Канне-де-Мор, Франция — 24 мая 2005 года, Сюрен, Франция) — французская аристократка, дочь Пьера Жозефа, графа де Шеврон-Вилетт; в замужестве — герцогиня Кастро, титулярная королева Обеих Сицилий.

Биография 
Шанталь-Франсуаза-Мария-Камилла де Шеврон-Вилетт родилась в замке Буйду, в Ле-Канне-де-Мор 10 января 1925 года. Она была дочерью Пьера Жозефа, графа де Шеврон-Вилетт и Марии де Кольбер, из рода маркизов дю Канн. Дом графов де Шеврон-Виллет ведёт происхождение от рода баронов де Вилетт. Умерла в Сюрене 24 мая 2005 года.

Брак и потомство 

23 июля 1949 года в Жэ, во Франции, графиня Шанталь де Шеврон-Вилетт вышла замуж за принца Фердинандо Марию де Бурбона (28.05.1986 — 20.03.2008), принца Обеих Сицилий, будущего герцога Кастро и претендента на трон королевства Обеих Сицилий из Бурбон-Сицилийского дома, сына Раньери, герцога Кастро и графини Марии Каролины Замойской. В этом браке родились трое детей:
 принцесса Беатриче Мария Каролина Луиза Франческа Бурбон-Сицилийская (англ., род. 16.06.1950), сочеталась браком с принцем Шарлем Наполеоном Бонапартом (род. 19.10.1950), супруги развелись в 1989 году;
 в этом браке родились два внука герцогини: принцесса Каролина Мария Констанция Наполеон (род. 24.10.1980) и принц Жан Кристоф Наполеон (род. 11.07.1986);
 принцесса Анна Мария Каролина Кармен Бурбон-Сицилийская (род. 24.04.1957), сочеталась браком с бароном Жаком де Кошеном (род. 23.03.1951);
 в этом браке родились два внука герцогини: барон Николя де Кошен (род. 21.01.1979) и баронесса Доротея де Кошен (род. 10.06.1985);
 принц Карло Мария Бернардо Дженнаро Бурбон-Сицилийский (род. 24.02.1963), герцог Кастро и претендент на трон королевства Обеих Сицилий, сочетался браком с Камиллой Крочани (род. 05.04.1971);
 в этом браке родились два внука герцогини: принцесса Мария Каролина Шанталь Бурбон-Сицилийская (род. 23.06.2003), герцогиня Палермо и принцесса Мария Кьяра Амалия Бурбон-Сицилийская (01.01.2005), герцогиня Капри.

Титулы и награды 
С 10 января 1925 по 23 июля 1949 года она носила титул графини де Шеврон-Вилетт. После замужества, с 23 июля 1949 по 13 января 1973 года, к ней было принято обращение — Её Королевское высочество, принцесса Обеих Сицилий. С 13 января 1973 по 24 мая 2005 года — Её Королевское высочество, герцогиня Кастро. В этот же период де-юре она являлась королевой Обеих Сицилий.

При жизни титулярная королева Обеих Сицилий была награждена многочисленными династическими и иностранными орденами. Она была дамой Большого Креста справедливости Священного Военного Константиновского ордена святого Георгия, дамой Большого Креста Чести и Преданности Суверенного Военного Мальтийского Ордена.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
  
  

Сицилийские Бурбоны
Аристократы Франции